Stati Uniti d'America
 Coal City – villaggio della Contea di Grundy, Illinois
 Coal City – città della Contea di Owen, Indiana
 Coal City – census-designated place della Contea di Raleigh, Virginia Occidentale